Pastorat steht für:

 Pfarrhaus, Amtsräume oder Wohnung eines Pfarrers oder Pastors

 Pastorat (Dänemark), geografische Gebiet, für das ein Pastor der evangelisch-lutherischen Kirche in Dänemark verantwortlich ist

Orte:
 Pastorat (Leichlingen), Ortslage der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pastorat (Odenthal), Wohnplatz der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pastorat (Wuppertal), Wohnplatz in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Pastorationsgemeinschaft (Schweiz)
 Liste von Pfarrhäusern